Maé (ou Mae ou Maë) est un prénom féminin ou masculin

Prénom 
Ce prénom a gagné en popularité pour les naissances francophones au .

Voici quelques-unes de ses origines :

 Latin : Maé - de Maia, déesse romaine de la fertilité (printemps); elle est la fille de Faunus. Maia est aussi à l'origine du nom du mois de mai : maius en latin. Une autre Maia est une épouse de Zeus
 portugaise : mère, maman
 celtique/gaélique : dérivé de Maël, Maëlle qui veut dire, « prince » ou « chef ». Cette origine est généralement évoquée lorsqu'il s'agit d'un prénom de garçon.

Elle est notamment illustrée par Saint Moël ou  fêté le , neveu et compagnon évangélisateur de Saint Patrick en Irlande mort en 490 et Saint Maël Ruain mort en 792 () évêque de Tallacht. Il est fêté le .

La forme anglaise Mae a les mêmes origines et a pu être une source d'inspiration supplémentaire

Fête 
Le  est généralement retenu.

Personnalités 

Maé comme prénom

 l'actrice Mae West

 l'actrice Mae Busch
 l'astronaute Mae Carol Jemison
 la violoniste Vanessa-Mae (Vanessa-Mae Vanakorn Nicholson)
 Anna Mae Bullock (Tina Turner)
Le graphiste et joueur pro Maë ( Maelan ) Saingery, plus connu sous le nom de BlaZyx.
La catcheuse américaine Mae Young.

 le chanteur Christophe Maé (né en 1975)

Notes et références
 

Prénom épicène